Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Rościszewski – polski prawnik, adwokat, członek Trybunału Stanu
 Fabian Rościszewski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Hipolit Rościszewski – polski nauczyciel
 Jan Emeryk Rościszewski – polski przedsiębiorca i dyplomata
 Jerzy Rościszewski – polski rolnik, bankowiec i samorządowiec
 Witold Rothenburg-Rościszewski – polski adwokat, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego.

Zobacz też 
 Rościszewscy herbu Junosza